Undecimala talsystemet är ett talsystem med basen 11. Talsystemet är ett positionssystem med de elva siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och A där A motsvarar 1010. För att påvisa att ett tal är skrivet i undecimala talsystemet kan man ha sänkt 11 efter talet, till exempel: 1011 = 1110.

Multiplikationstabell 
Undecimala talsystemets multiplikationstabell:

Additionstabell 
Undecimala talsystemets additionstabell:

Omvandlare

Källor 
 

Talbaser